Schimmelsberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Schimmelsberg aufm Hüttenberg (434,1 m), Berg der Moselberge im Gebiet der Ortsgemeinde Osann-Monzel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Schimmelsberg (Harz) (324 m), Berg im Harz im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Ort:
 Schimmelsberg (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg